Gunung (Gunung Toar), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung (Simo), een bestuurslaag in Indonesië
Gunung (Tiga Binanga), een bestuurslaag in Indonesië

Zie ook
gunung, Indonesisch voor berg